Naselja u Srbiji:
 Bogujevac (Kuršumlija, Srbija), naselje u sastavu općine Kuršumlija
 Bogujevac (Prokuplje, Srbija), naselje u sastavu općine Prokuplje